Ел Паисахито има више значења:

 Ел Паисахито (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Паисахито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику